Palánk, Szeged egykori városrésze a belvárosban
Palánk, település a Vajdaságban
palánk, kerítésféle hajókon, várakon stb.
kosárpalánk, a kosárlabdában a gyűrű mögötti rész